Zio steht für:
 Zio (Präfektur), Präfektur in der Region Maritime in Togo
 den Gott Tyr in einer Alternativschreibweise
 Zio, Fluss in Togo, siehe Sio (Togosee)

(di) Zio ist der Nachname folgender Personen:
 Franck Zio (* 1971/2), burkinischer Leichtathlet
 Juste Ephrem Zio (* 1977), burkinischer Fußballschiedsrichter
 Sergio Di Zio (* 1972), kanadischer Schauspieler italienischer Abstammung

Zio ( für Onkel) ist außerdem der Spitzname folgender Personen:
 Giuseppe Bergomi (* 1963), italienischer Fußballspieler

ZiO steht für:
 Toyota Mark X ZiO, japanisches Automobil

Abkürzung